Willoughby (Ohio), een plaats in Ohio, Verenigde Staten
 Willoughby (Australië), een voorstad van Sydney, Australië
 Willoughby (LGA), een local government area in Nieuw-Zuid-Wales, Australië
 Willoughby (Engeland)